Ballycastle (Antrim), een plaats in county Antrim in Ierland
Ballycastle (Mayo), een plaats in county Mayo in Ierland